Проклятый камень:
 Проклятый камень (альбом) — студийный альбом рок-группы «Чолбон».
 Проклятый камень (фильм) — фильм 2012 года, США.